Кебрачо () — город в западной части Уругвая, в департаменте Пайсанду.

География 
Расположен примерно в 52 км к северо-востоку от административного центра департамента, города Пайсанду. Через Кебрачо проходит железная дорога Сальто — Пайсанду. Абсолютная высота — 38 метров над уровнем моря.

История 
15 октября 1963 года согласно акту № 13.167 Кебрачо получил статус городка (Villa).

Население 
Население города по данным на 2011 год составляет 2853 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая